Poggiolo bezeichnet:
 Poggiolo, eine Gemeinde in Korsika, Frankreich.
 Poggiolo, ein Ortsteil von Arezzo, Provinz Arezzo, Italien.
 Poggiolo, ein Ortsteil von Bibbiena, Provinz Arezzo, Italien.
 Poggiolo, ein Ortsteil von Calvi dell’Umbria, Provinz Terni, Italien.
 Poggiolo, ein Ortsteil von Coli (Emilia-Romagna), Provinz Piacenza, Italien.
 Poggiolo, ein Ortsteil von Massa (Toskana), Provinz Massa Carrara, Italien.
 Poggiolo, ein Ortsteil von Monteriggioni, Provinz Siena, Italien.
 Poggiolo, ein Ortsteil von Montù Beccaria, Provinz Pavia, Italien.
 Poggiolo, Fluss im Département Haute-Corse, Korsika, Frankreich.
 Monte Poggiolo, Anhöhe (212 m) in der Gemeinde Castrocaro Terme e Terra del Sole, Italien (einschließlich Ca’ Belvedere di Monte Poggiolo, Archäologische Fundstätte).
 San Giovanni Battista in Poggiolo, Kirche in Montepulciano, Provinz Siena, Italien.
 Piero Manzoni (Conte Meroni Manzoni di Chiosca e Poggiolo).
 Poggiolo, Weiler bei Elmo (Toskana), Ortsteil von Sorano, Provinz Grosseto, Italien.
 Poggiolo, Weiler bei Santa Lucia, Ortsteil von Castiglion Fiorentino, Provinz Arezzo, Italien.